It's Alive pode se referir a:

 It's Alive (álbum de Ramones)
 It's Alive (álbum de Buckethead)
 It's Alive (filme de 1974)
 It's Alive (filme de 2008)

Ver também

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema